Rogity – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo
 Rogity – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo